Kimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Kanon Kimoto (* 1997), japanische Sängerin
 Keisuke Kimoto (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Orie Kimoto (* 1979), japanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Seiji Kimoto (1937–2022), japanisch-deutscher Künstler
 Shinsaku Kimoto (* 1933), japanischer Entomologe
 Yasuki Kimoto (* 1993), japanischer Fußballspieler